Farmington kan syfta på:

Storbritannien
 Farmington, England – en civil parish i Gloucestershire, England

USA
 Farmington, Arkansas
 Farmington, Connecticut
 Farmington, Delaware
 Farmington, Iowa
 Farmington, Kentucky
 Farmington, Maine
 Farmington, Michigan
 Farmington, Minnesota
 Farmington, Missouri
 Farmington, New Hampshire
 Farmington, New Mexico
 Farmington, Utah
 Farmington, West Virginia